Kopanice bezeichnet:
 eine historische Region in Tschechien, siehe Kopanice (Region)
 einen Ort im ehemaligen Posen, heute in Polen, siehe Kopanice (Posen)
 einen Ort in Bosnien, siehe Kopanice (Orašje)
 eine Ansiedlung bei Bojkovice in Tschechien, 
 eine Ansiedlung bei Lesnice in Tschechien, 
 eine Ansiedlung bei Třinec in Tschechien, 
 einen Stadtteil von Prievidza, siehe Kopanice (Prievidza)
 einen ehemals eigenständigen Ortsteil der Gemeinde Hodruša-Hámre, Slowakei